Тринадцать  кораблей Королевского флота назывались HMS Surprise или HMS Surprize (внезапность):

 HMS Surprize — 24-пушечный корабль 6 ранга; спущен на воду в 1746; продан в 1770.
 HMS Surprize — 28-пушечный корабль 6 ранга; спущен на воду в 1774; продан в 1783.
 HMS Surprize — 18-пушечный шлюп; бывший американский приватир Bunker Hill из Салема; захвачен 23 декабря 1778 в бухте Гран Кюль-де-Сак, Сент-Люсия; продан в 1783. Возможно, закуплен французами и был тем Surprise, что разобран в Рошфоре в 1789.
 HMS Surprize — 10-пушечный куттер; закуплен в 1780; продан в 1786.
 HMS Surprize — 10-пушечный куттер; закуплен в 1786; продан в 1792.
 HMS Surprise — исходно французский корвет Unité; захвачен в 1796 году HMS Inconstant; переклассифицирован во фрегат 6 ранга; продан в 1802.
 HMS Surprise — 10-пушечная шхуна, исходно французский торговый корабль Surprise; захвачен в 1799 HMS Brave; продан в 1800.
 HMS Surprise — 38-пушечный фрегат, ранее назывался Jacobs; спущен на воду в 1812. Разоружен, плавучая тюрьма в 1822; продан в 1837.
 HMS Surprise — 2-пушечная шхуна на канадских Великих озерах; бывший американский Tigress; захвачен в 1814; числился в строю до 1832.
 HMS Surprise — деревянная винтовая канонерская лодка типа Vigilant; спущена на воду в 1856; разобрана в 1866.
 HMS Surprise — посыльное судно; спущено на воду в 1885; переименовано в HMS Alacrity в 1913; продано в 1919.
 HMS Surprise — дорогая яхта; построена в 1896 компанией Ailsa Shipbuilding для богатого банкира из Филадельфии; в 1899−1909 королевская яхта бельгийского короля Леопольда II; позже в русском флоте под названием Рассвет; конфискована англичанами в 1918; вступила в строй как посыльное судно; названа Surprise в 1920; продана в 1923, но возвращена в службу в 1939; переименована в HMS Surprise. Загорелась и затонула в районе порта Лагос в 1942.
 HMS Surprise — эскадренный миноносец типа Yarrow (позже типа M); спущен на воду в 1916; потоплен в 1917.
 HMS Surprise (K346) — фрегат типа Bay; заложен как HMS Loch Carron переименован на стапеле в HMS Gerrans Bay в 1944; спущен на воду в 1945; переименован в HMS Surprise; использовался как посыльное судно; отправлен на слом в 1965.

См. также
 HMS Surprise — современная реплика британского фрегата XVIII века HMS Rose; переоборудован для роли HMS Surprise 1796 года в фильме Master and Commander: The Far Side of the World, затем передан морскому музею Сан-Диего.
 HMS Surprise — третий роман О’Брайана в серии о Джеке Обри.
 Surprise#Ships — военные и торговые суда, называвшиеся Surprise